Athoracophoridae är en familj av snäckor. Athoracophoridae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Athoracophoridae 27 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Athoracophoridae